Paul Garnier kan syfta på:

* Paul Garnier (1848–1905), fransk psykiater och rättsläkare
 Paul Garnier (1870–1941), fransk politiker